Il doppio del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e John McEnroe che hanno battuto in finale Mark Edmondson e Sherwood Stewart 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (Campioni)
 Bruce Manson /  Brian Teacher (primo turno)
 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (finale)
 Victor Amaya /  Hank Pfister (primo turno)

 Terry Moor /  Eliot Teltscher (primo turno)
 Assente
 Johan Kriek /  Frew McMillan (semifinali)
 Tim Gullikson /  Tom Gullikson (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pacific Coast Championships 1981